

Localidades

Pleasant Hill (Califórnia)
Pleasant Hill (Carolina do Norte)
Pleasant Hill (Illinois)
Pleasant Hill (Iowa)
Pleasant Hill (Luisiana)
Pleasant Hill (Missouri)
Pleasant Hill (Ohio)
Pleasant Hill (Pensilvânia)
Pleasant Hill (Tennessee)
Ou ainda:
Pleasant Hills (Maryland)
Pleasant Hills (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos